Brolin ist der Familienname folgender Personen:
James Brolin (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
Josh Brolin (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
Tomas Brolin (* 1969), schwedischer Fußballspieler